

Cinema 
La strada buia, film del 1950 diretto da Marino Girolami

Televisione 
La strada buia, film del 1986 diretto da Thomas Carter